Die autonome Republik Sacha (Jakutien) in Sibirien (Russland) gliedert sich in 34 Ulusse und 2 Stadtkreise.

Zu letzten Veränderungen kam es im Rahmen der in ganz Russland durchgeführten Reform der lokalen Selbstverwaltung ab 2003. In der Republik Sacha betraf die insbesondere die zuvor der Republikverwaltung direkt unterstellten (ulusfreien) Städte außer der Hauptstadt Jakutsk:
 Mirny und Njurba wurden den gleichnamigen Ulussen unterstellt, deren Verwaltungssitze sie bereits zuvor waren
 Pokrowsk wurde dem Changalasski zugeordnet und zu dessen Verwaltungssitz (zuvor Mochsogolloch)
 ein Stadtkreis mit den Ausmaßen eines Ulusses und Verwaltungssitz in Nerjungri wurde in einen normalen Ulus umgewandelt

Dagegen wurde die zuvor der Hauptstadt Jakutsk unterstellte Siedlung städtischen Typs Schatai in einen selbständigen Stadtkreis ausgegliedert.

Stadtkreise

Ulusse 
In Anlehnung an das turksprachige Wort Ulus („Volk“) und das mongolische Wort Uls („Staat“) werden die Rajons der Republik im Russischen auch als Ulus bezeichnet. Auf Jakutisch werden die Rajons mit der jakutischen Version des Wortes Uluuha bezeichnet.

Vier Ulusse, die vorwiegend von Angehörigen anderer indigener Minderheiten bewohnt sind, nennen sich Nationalulus bzw. -rajon:
 Nationalulus Anabar: Dolganen und Ewenken
 Nationalulus Eweno-Bytantaiski: Ewenen
 Nationalulusse Olenjok und Schigansk: Ewenken

Abweichende Rajonbezeichnungen:
NR – Nationalulus/-rajon

Anmerkung: eine Anzahl früherer  Siedlungen städtischen Typs führt noch den entsprechenden OKATO-Code, wurde jedoch in den letzten Jahren durch Gesetze der Republik Sacha (Jakutien) zu Dörfern herabgestuft (Bolschoi Nymnyr und Yllymach im Aldanski rajon, Saretschny im Oljokminski ulus) oder ganz aufgegeben (Elginski, Nelkan und  Predporoschny im Oimjakonski ulus, Brindakit und Ynyktschanski im Ust-Maiski ulus).

Anmerkungen und Einzelnachweise

Weblinks 
 Übersicht der Verwaltungsgliederung auf der offiziellen Webseite der Verwaltung der Republik Sacha (Jakutien) (russisch)

Sacha
Sacha